Platina - elemento químico da tabela periódica
Bacia Platina - bacia hidrográfica na região sul do Brasil
Microscópio óptico - que dentre seus componentes, há uma peça chamada platina
Disco de platina - premiação dada por associações fonográficas

Localidades 

Platina (São Paulo) - município do estado
Santo Antônio da Platina, município do Paraná

Veja também 
Platinum

Desambiguação
Desambiguações de topônimos